3 miejscowości w Polsce: 
 Zaleskie – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Juchnowiec Kościelny 
 Zaleskie – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Sejny 
 Zaleskie – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Ustka

Miejscowości na Białorusi:
 Zaleskie – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, w sielsowiecie Żyrmuny
 Zaleskie – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Udział

Zobacz też:
 Jezioro Zaleskie